Morlana (en francès Morlanne) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències

Enllaços externs 

 Web oficil
 Història de la vila de Morlana

Municipis del Cantó d'Arsac e Arrasiguet